Пло́щадь Свобо́ды — крупнейшая,  одна из двух главных (наряду с площадью Тысячелетия) площадей Казани, в историческом центре и Вахитовском районе города.
Через площадь проходят улицы Пушкина и Театральная с севера на юг и Карла Маркса и Большая Красная с запад на восток.

История 
Прежнее название — Театральная площадь. Современное название носит с 23 сентября 1924 года.
Противоположно современному состоянию, до начала XX века на месте нынешней площади располагалось здание главного городского театра, а на месте нынешнего здания театра оперы и балета был Державинский сад с памятником Державину (с 1870 года до разрушения в 1932 году) и сквер с памятником Кутузову (недолго с 1915 года).

В 1951 году в сквер был перенесён памятник Ленину с площади 1 Мая, где был установлен памятник Сталину. 7 ноября 1954 года в центре площади, переблагоустроенной в связи с возведением театра, был установлен новый памятник Ленину с трибунами по проекту скульптора П.Яцыно и архитектора А.Гегелло.

Современность 
Площадь важна не только большим количеством архитектурных и исторических памятников, но и тем, что на ней расположены учреждения, играющие большую роль в жизни не только города, но и республики. В советское время на площади проходили общегородские первомайские и октябрьские демонстрации, прочие парады и митинги. В постсоветское время на площади проводятся также митинги и акции (как правило, протеста) и различные прочие общественные мероприятия в дни праздников и фестивалей. В 2012 году прошёл парад в честь Дня Победы.

Через площадь по улице Карла Маркса насквозь и с западного и восточного направлений улицы Карла Маркса на южное направление улицы Пушкина проходит несколько автобусных маршрутов. Также c восточного направления улицы Карла Маркса на южное направление улицы Пушкина одностронне проходят троллейбусные маршруты № 2,3,5,7,8 (ранее также в разное время были № 17,19,20,21), а до 2008 г. проходили трамвайные маршруты № 5,12,20,21 (ранее также в разное время были № 3,8,18,22,23), линия которых по улицам Пушкина и Карла Маркса была ликвидирована.

На площади расположены следующие здания:
 Кабинет министров Республики Татарстан
 Министерство культуры РТ
 Государственный Большой концертный зал им. С. Сайдашева
 Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
 Казанская Ратуша (1845—1852, бывшее Дворянское собрание, Дом Офицеров, архитектор М. П. Коринфский, переделано архитектором И. П. Ефимовым)
 Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (1956, архитекторы Н. А. Скворцов, И. Г. Гайнутдинов)
 Всемирный конгресс татар
 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), 5-е здание
 Первый казанский шахматный клуб
 Памятник Владимиру Ильичу Ленину с трибунами

Фотогалерея

Ссылки 
 Площадь Свободы на wikimapia (вид со спутника) 
 Вид на Площадь Свободы  на сервисе Яндекс.Панорамы.
 «Их именами названы улицы Казани», Казань, Татарское книжное издательство, 1977.
 Амиров К. «Казань: Где эта улица, где этот дом», Казань, 1995.

Свободы
Вахитовский район Казани
Достопримечательности Казани